Amarant, od jednogodišnjeg bilja iz porodice štirovki
 Štir (rijeka), desni pritoka Pripjata